Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (dokumentumfilm), magyar filmművészeti díj dokumentumfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (ismeretterjesztő film), magyar filmművészeti díj ismeretterjesztő film kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb vágónak (kisjátékfilm), magyar filmművészeti díj fikciós rövidfilm kategóriában